Бердакар 

Гора
 Бердакар (гора) — гора высотой 1500 м. в Мегринском районе Армении.

Крепости
 Бердакар (Тавуш) — циклопическая крепость близ села Чинчин
 Бердакар (Вайоцдзор)
 Бердакар (Нагорный Карабах) — крепость расположенная в селе Атерк (Гасанриз)

Примечания